Moun Né est un toponyme gascon (Oc mont ner) signifiant 'mont noir'. On lui doit :
 le Moun Né () qui domine Cauterets par l'ouest, au nord du Grand Barbat (),
 le Mont Né ou Moun Né () aux confins de la vallée d'Oueil, de la Barousse et de la vallée de Bareilles en vallée d'Aure.

Homonymie de toponyme